San Pietro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Pietro in Amantea, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 San Pietro a Maida, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 
 San Pietro (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza, lat 39,41, long 16,03), 
 San Pietro In Vincoli, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, 
 San Pietro in Guardiano, ort, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena, 
 San Pietro Infine, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 
 San Pietro (ort i Italien, Veneto, Provincia di Venezia), 
 San Pietro di Cadore, kommun, Veneto, Provincia di Belluno, 
 San Pietro al Tanagro, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 San Pietro al Natisone, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 San Pietro (ö), Apulien, 
 San Pietro (kommunhuvudort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 San Pietro (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio), 
 San Pietro (ort i Italien, Marche), Provincia di Macerata, 
 San Pietro (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Teramo), 
 San Pietro (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Udine, 
 San Pietro (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 40,82, long 14,78), 
 San Pietro di Lavagno, kommunhuvudort, Lavagno, Veneto, Provincia di Verona, 
 San Pietro (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino, lat 45,01, long 7,76), 
 San Pietro (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Modena), 
 San Pietro (ort i Italien, Umbrien, Provincia di Perugia, lat 43,12, long 12,28), 
 San Pietro (ort i Italien, Lombardiet, Città metropolitana di Milano), 
 San Pietro (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Napoli), 
 San Pietro (ort i Italien, Apulien, Provincia di Bari), 
 San Pietro (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino, lat 45,30, long 7,48), 
 San Pietro (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza, lat 39,54, long 15,98), 
 San Pietro (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Catanzaro), 
 San Pietro (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti), 
 San Pietro (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Asti), 
 San Pietro (ort i Italien, Umbrien, Provincia di Perugia, lat 43,01, long 12,17), 
 San Pietro (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia), 
 San Pietro (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 
 San Pietro (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, lat 38,41, long 16,02), 
 San Pietro (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza, 
 San Pietro (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, lat 38,21, long 15,68), 
 San Pietro (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Rimini), 
 San Pietro (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Benevento), 
 San Pietro (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 41,05, long 14,97), 
 San Pietro (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Pescara), 
 San Pietro (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino, lat 45,47, long 7,96), 
 San Pietro (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Cremona), 
 San Pietro (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Mantova), 
 San Pietro (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 San Pietro (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 40,89, long 14,87), 
 San Pietro (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso), 
 San Pietro, Valdastico – en frazione i kommunen Valdastico

Robotskapade Italienförgreningar